Дюмо́н (, ) — французьке прізвище. Відомі носії:
 Айві Дюмон — політична активістка й генерал-губернаторка Багамських Островів
 Брюно Дюмон (1958) — французький кінорежисер і сценарист.
 Маріо Дюмон — квебекський політик, засновник та колишній лідер партії Демократична дія Квебеку.
 Аннік Дюмон (1962) — французький тренер з фігурного катання, хореограф, спортивний консультант та коментатор на телебаченні.
 Габріель Дюмон (1837—1906) — лідер канадських метисів Західної Канади в другій половині XIX століття, один з керівників Північно-Західного повстання.
 Жак-Едм Дюмон (1761—1844) — французький скульптор.
 Жан-П'єр Дюмон (1978) — канадський хокеїст.
 Ліонель Дюмон — французький ісламістський терорист.
 Луї Дюмон (1911—1998) — французький антрополог, соціолог, індолог.
 Луїза Дюмон (1862—1932) — німецька актриса та театральний діяч.
 Маргарет Дюмон (1882—1965) — американська комедійна актриса.
 Поль-Марі Дюмон (1864—1944) — єпископ Римсько-Католицької Церкви, апостольський вікарій апостольського вікаріату «Прибережного Чжілі» в місті Тяньцзінь, Китай.

Французькі прізвища